Castelao steht für:

 Castelão, ein Fußballstadion im brasilianischen Fortaleza, siehe Estádio Plácido Aderaldo Castelo
 Castelão (Rebsorte), rote Rebsorte aus Portugal
 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886–1950), galicischer Schriftsteller, Zeichner und Politiker